Yedisu (district), een district van de Turkse provincie Bingöl
 Yedisu (stad), de hoofdplaats van het district